Helva è un cognomen della gens Ebuzia; può riferirsi a:
 Tito Ebuzio Helva – console romano nel 499 a.C.
 Lucio Ebuzio Helva (...-463 a.C.) – console romano nel 463 a.C.
 Postumio Ebuzio Helva Cornicino – console romano nel 442 a.C.
 Marco Ebuzio Helva (V secolo a.C.) – triumviro romano
 Marco Ebuzio Helva – pretore nel 168 a.C.
traslitterazione alternativa di Halva

Pagine correlate 
Elva